Алекса́ндровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Александровка.

Административное устройство 
В состав Александровского сельского поселения входят:
 село Александровка
 хутор Красная Заря
 хутор Красная Поляна
 посёлок Ленинский Лесхоз
 хутор Нижняя Козинка
 хутор Христичёво
 хутор Цыганки

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Александровское сельское поселение

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области